De Ornithocheirae zijn een groep pterosauriërs, behorende tot de Pterodactyloidea.

In 1870 benoemde Harry Govier Seeley een orde Ornithocheirae naar Ornithocheirus

In 2014 definieerden Brian Andres, James Clark en Xu Xing een klade Ornithocheirae.

Ze gaven een definitie als nodusklade: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Ornithocheirus simus Owen 1861 en Anhanguera blittersdorffi Campos and Kellner 1985; en al diens afstammelingen.

De groep bestaat uit vrij grote soorten met lange kaken en grijptanden die leefden tijdens het Krijt.

Literatuur
Seeley, H.G. 1870. The Ornithosauria: An Elementary Study of the Bones of Pterodactyles, Cambridge
Brian Andres, James Clark & Xing Xu, 2014, "The Earliest Pterodactyloid and the Origin of the Group", Current Biology, 24(9): 1011–1016 

Pterosauriërs